Bauda steht für:
 Bauda (Großenhain), Ortsteil der Stadt Großenhain
 Bauda (Fluss), deutsch Baude, einen Fluss in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren, mit Mündung in das Frische Haff (Zalew Wiślany)

Bauda, auch Baude, steht für zwei zu den Toten Städten gehörende Ruinenorte in Syrien:
 Ba'uda, im Süden im Gebiet des Dschebel Zawiya
 Ba'uda (Dschebel Barisha), im Norden auf dem Dschebel Barisha
       

Siehe auch:
 Bauta
 Baude